Nell'azzurro del cielo (Das Blaue vom Himmel) – film del 1932 diretto da Victor Janson
Das Blaue vom Himmel – film tv del 1964 diretto da Wolfgang Schleif
Das Blaue vom Himmel – cortometraggio del 2010 diretto da Julia Ziesche
Das Blaue vom Himmel – film del 2011 diretto da Hans Steinbichler